

Бейлівілл — місто, штат Мен
 Бейлівілл — переписна місцевість, штат Канзас
 Бейлівілл — переписна місцевість, штат Пенсільванія